Урнов — русская фамилия, происхождение которой пошло от прозвища «Урна», которым в старину называли сборщиков податей. Прозвище происходит от урны, с которой обычно ходили по деревням сборщики.

Известные носители фамилии:
 Урнов, Андрей Юрьевич (род. 1937) — советский и российский дипломат.
 Урнов, Марк Юрьевич (род. 1947) — российский политолог и экономист, профессор.
 Урнов, Михаил Васильевич (1909—1993) — советский литературовед, переводчик и критик.
 Урнов, Дмитрий Михайлович (1936—2022) — советский и американский литературовед.

Примечания